White City ("città bianca" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 White City – film del 1985 diretto da Richard Lowenstein

Geografia 
 Botswana
 White City (Extension 128)  – località situata nel distretto Nordorientale, sottodistretto di Francistown City

 Canada
 White City  – villaggio della provincia del Saskatchewan, Canada

 Regno Unito
 White City – distretto di Hammersmith e Fulham, Londra

 Stati Uniti d'America
 White City – census-designated place della Contea di St. Lucie, Florida
 White City – villaggio della Contea di Macoupin, Illinois
 White City – città della Contea di Morris, Kansas
 White City – census-designated place della Contea di Jackson, Oregon
 White City – census-designated place della Contea di Salt Lake, Utah

Musica 
 White City: A Novel  – album di Pete Townshend del 1985

Altro 
 White City – stazione della linea Central della metropolitana di Londra